Olaria - fábrica de artefatos de cerâmica, especialmente de telhas e tijolos

Localidades 

Olaria (Minas Gerais) - município

Bairros
Olaria (Aracaju)
Olaria (Coronel Fabriciano)
Olaria (Nova Friburgo)
Olaria (bairro do Rio de Janeiro)
Olaria (Timóteo)
Olarias (Ponta Grossa)

 Clubes de futebol
Olaria Atlético Clube - na cidade do Rio de Janeiro